Klevsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klevsjö, sjö i Varbergs kommun, 
Klevsjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Klevsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Stora Klevsjön, sjö i Alingsås kommun och Lerums kommun,  (28,5 ha)
Klevsjön, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Klevsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,

Se även
Klevasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn